Fassel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Fassel (* 1941), österreichische Bildhauerin
 Hirsch Baer Fassel (1802–1883), Rabbiner
 Horst Fassel (1942–2017), deutscher Philologe, Literaturhistoriker, Literaturkritiker und Übersetzer
 Werner Fassel (1910–1992), deutscher SS-Oberscharführer
Siehe auch:
 Vassel
 Fasel